

Botanica 
 Pieris – genere di piante della famiglia Ericaceae

Geografia 

 Pieris – frazione di San Canzian d'Isonzo in provincia di Gorizia

 Pieris – regione costiera della Tracia a est dello Strimone presso il Pangeo, chiamata anche Pieria di Tracia.

Sport 
 A.S.D. Pieris – Squadra di calcio della omonima località

Zoologia 
 Pieris – genere di lepidotteri della famiglia Pieridae